HMS Roberts — назва низки бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії, названих на честь фельдмаршала Фредеріка Робертса.

 HMS Roberts (1915) — монітор  типу «ЕберкормбІ». Збудований у 1915 році. Брав участь у Першій світовій війні. Розібраний у 1936 році.
 HMS Roberts (F40) — монітор типу «Робертс». Збудований у 1941 році. Брав участь у Другій світовій війні. Розібраний у 1965 році.

Кораблі ВМС Великої Британії